Швидкий набір — функція мобільних телефонів швидкого набору заданого номера після натискання однієї (зазвичай цифровий) клавіші.

В браузерах:
 Speed Dial (Opera) — можливість браузера Opera швидкого відкриття заданої вебсторінки по кліку на превью сторінки або за допомогою поєднання «гарячих клавіш».
 Speed Dial (Firefox) — доповнення Firefox, що реалізує аналогічну функціональність з розширеними можливостями налаштування.
 Speed Dial (Maxthon) — вбудоване доповнення, практично аналогічне «Експрес Панелі» в браузері Opera, яке дозволяє отримати швидкий доступ до конкретної вебсторінці в Інтернеті.

Багатозначні терміни